

Codici 
 TIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tindouf/Tingi-Tingi (Algeria)
 tin – codice ISO 639-3 della lingua tindi

Geomatica 
TIN – Triangulated Irregular Network, struttura digitale per la rappresentazione di una superficie

Informatica 
 Tin.it – Internet Service Provider italiano

Onomastica
Tin – forma croata del nome proprio di persona italiano maschile Tino

Persone
Aung Tin (1947) – ex calciatore birmano
Louis-George Tin (1974) – scrittore e attivista francese
Rodolfo Tin (1963) – ex giocatore di calcio a 5 argentino
Sein Tin (1951) – ex calciatore birmano

Mineralogia 
 Tin – nome ufficiale IMA dello stagno nativo

Altro 
 Tin, detti anche Mal – gruppo etnico in Laos e Thailandia
 TiN, sigla del nitruro di titanio